ISO 3166-2:AF is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Afghanistan.

De gegevens werden tot op 26 november 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 34 provincies - province (en) / province (fr) / wilāyat (fa) / wilāyat (ps) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat AF voor het land, het tweede gedeelte is een drieletterige code.

Codes

Zie ook 
 Provincies van Afghanistan
 .af

2:AF